Церковь Святого Василия Великого () — католическая церковь, находящаяся в городе Торонто, провинция Онтарио, Канада. Является одним из старейших храмов Торонто. Церковь Святого Василия является приходским храмом и используется в качестве коллегиального храма колледжа Святого Михаила Торонтского университета.

История 
Церковь святого Василия Великого была построена в 1856 году католическими монахами из конгрегации Василия Великого. Храм спроектировал архитектор .

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт прихода святого Василия Великого

Католические храмы Канады
Храмы Торонто
Неоготическая архитектура Канады